Erastus Corning ist der Name folgender Personen:

* Erastus Corning (Politiker, 1794) (1794–1872), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker 
 Erastus Corning (Politiker, 1909) (1909–1983), US-amerikanischer Politiker